Quicuios - povo africano
 língua quicuio - língua dos quicuios
 Quicuio (Quênia) - cidade queniana de Quiambu
 Pennisetum clandestinum - espécie de vegetação nativa do Quênia